Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Erfolge des Radsportteams Ineos Grenadiers in der Saison 2021.

Siege

Mannschaft 2021

Weblinks 
 

Radsportteam 2021